Боян Величкович (; род. 18 декабря 1988, Нови-Сад) — сербский боец смешанного стиля, представитель средней и полусредней весовых категорий. Выступает на профессиональном уровне начиная с 2010 года, известен прежде всего по участию в турнирах бойцовской организации UFC, владел титулами чемпиона по версиям организаций Tesla FC и RFA.

Биография 
Боян Величкович родился 18 декабря 1988 года в городе Нови-Сад автономного края Воеводина, Социалистическая Федеративная Республика Югославия (ныне Сербия). В возрасте десяти лет начал заниматься дзюдо, в четырнадцать лет перешёл в тайский бокс — одержал в муай-тай 14 побед и потерпел два поражения. В 22 года приступил к освоению бразильского джиу-джитсу и ММА — некоторое время выступал среди любителей, в частности становился чемпионом мира по смешанным единоборствам по версии FILA.

Начало профессиональной карьеры 
Дебютировал в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в августе 2010 года в рамках бойцовского реалити-шоу Road to the Ring of Fire, где победил всех четверых предложенных ему соперников. В дальнейшем выступал в промоушене Tesla FC, завоевав в конечном счёте титул чемпиона в среднем весе. Также был претендентом на титул чемпиона WFC, но раздельным решением судей проиграл Светлозару Савову, потерпев тем самым первое поражение в профессиональной карьере.

В апреле 2013 года встретился с известным польским бойцом Кшиштофом Йотко, проиграл ему решением большинства судей.

В период 2014—2016 годов успешно выступал в США, в частности представлял организацию Resurrection Fighting Alliance, где был чемпионом в полусредней весовой категории.

Ultimate Fighting Championship 
Имея в послужном списке 13 побед и только три поражения, Величкович привлёк к себе внимание крупнейшей бойцовской организации мира Ultimate Fighting Championship и в 2016 году подписал с ней долгосрочный контракт, при этом он начал тренироваться в зале Elevation Fight Team в Денвере, Колорадо.

Впервые вышел в октагон UFC уже в апреле, выиграв единогласным судейским решением у итальянца Алессио ди Кирико. Следующий его поединок, против американца Майкла Грейвза, тоже продлился всё отведённое время и закончился ничьей, зафиксированной решением большинства судей. Затем раздельным решением уступил российскому самбисту Султану Алиеву.

2017 год начал с победы нокаутом над шведом Нико Мусоке, заработав бонус за лучшее выступление вечера. Однако затем в его карьере последовали два поражения — по очкам от Даррена Тилла и Джейка Мэттьюза. На этих двух поражениях его сотрудничество с организацией подошло к концу.

Статистика в профессиональном ММА 

|-
| Поражение
| align=center|16-10-2
| Жуан Зеферину	
| Единогласное решение
| PFL 4
| 
| align=center|3
| align=center|5:00
| Атлантик-Сити, США
|
|-
| Поражение
| align=center|16-9-2
| Хандессон Феррейра
| Единогласное решение
| PFL 12
| 
| align=center|3
| align=center|5:00
| Юниондейл, США
|
|-
|Поражение
|align=center|16-8-2
|Магомед Магомедкеримов
|TKO (удары руками)
| rowspan=2 |PFL 10
| rowspan=2 |
|align=center|2
|align=center|3:13
| rowspan=2 |Вашингтон, США
|
|-
|Ничья
|align=center|16-7-2
|Абубакар Нурмагомедов
|Единогласное решение
|align=center|2
|align=center|5:00
|
|-
|Поражение
|align=center|16-7-1
|Магомед Магомедкеримов
|Единогласное решение
|PFL 6
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center|16-6-1
|Джонатан Уэстин
|TKO (удары руками)
|PFL 3
|
|align=center|2
|align=center|2:50
|Вашингтон, США
|
|-
|Поражение
|align=center|15-6-1
|Джейк Мэттьюз
|Раздельное решение
|UFC Fight Night: Werdum vs. Tybura
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сидней, Австралия
|
|-
|Поражение
|align=center|15-5-1
|Даррен Тилл
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Volkov vs. Struve
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Роттердам, Нидерланды
|
|-
|Победа
|align=center|15-4-1
|Нико Мусоке
|KO (удары руками)
|UFC Fight Night: Gustafsson vs. Teixeira
|
|align=center|3
|align=center|4:37
|Стокгольм, Швеция
|
|-
|Поражение
|align=center|14-4-1
|Султан Алиев
|Раздельное решение
|UFC on Fox: VanZant vs. Waterson
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сакраменто, США
|
|-
|Ничья
|align=center|14-3-1
|Майкл Грейвз
|Решение большинства
|UFC 201
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Атланта, США
|
|-
|Победа
|align=center|14-3
|Алессио ди Кирико
|Единогласное решение
|UFC Fight Night: Rothwell vs. dos Santos
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Загреб, Хорватия
|
|-
|Победа
|align=center|13-3
|Бенджамин Смит
|Сдача (гильотина)
|RFA 34: Veličković vs. Smith
|
|align=center|3
|align=center|1:51
|Брумфилд, США
|
|-
|Победа
|align=center|12-3
|Вардан Шолинян
|Единогласное решение
|RFA 31: Smith vs. Marunde
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|11-3
|Чарльз Бёрд
|Единогласное решение
|AXS TV Fights: RFA vs. Legacy Superfight
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Робинсонвилл, США
|
|-
|Победа
|align=center|10-3
|Крис Хью
|TKO (удары руками)
|RFA 24: Smith vs. Romero
|
|align=center|1
|align=center|4:40
|Прайор-Лейк, США
|
|-
|Поражение
|align=center|9-3
|Гилберт Смит
|Решение большинства
|RFA 20: Sanders vs. Mercado
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Брумфилд, США
|
|-
|Победа
|align=center|9-2
|Николай Алексахин
|Сдача (гильотина)
|Tesla FC 4
|
|align=center|2
|align=center|2:35
|Панчево, Сербия
|Выиграл титул чемпиона TFC в среднем весе.
|-
|Поражение
|align=center|8-2
|Кшиштоф Йотко
|Решение большинства
|MMA Attack 3
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Катовице, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|8-1
|Томаш Кужела
|Сдача (удушение сзади)
|MMA Attack 3
|
|align=center|2
|align=center|-
|Прага, Чехия
|
|-
|Победа
|align=center|7-1
|Иржи Прохазка
|TKO (удары руками)
|Supreme FC 1: Balkan Fighter Night
|
|align=center|1
|align=center|-
|Белград, Сербия
|
|-
|Поражение
|align=center|6-1
|Светлозар Савов
|Раздельное решение
|WFC 17 — Olimp: Live & Fight
|
|align=center|3
|align=center|-
|Любляна, Словения
|Бой за титул чемпиона WFC в среднем весе.
|-
|Победа
|align=center|6-0
|Марко Лукачич
|Сдача (удушение сзади)
|Tesla FC 2
|
|align=center|1
|align=center|-
|Белград, Сербия
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
|Джейсон Ли
|KO (удары руками)
|Ring of Fire 41: Bragging Rights
|
|align=center|1
|align=center|1:39
|Брумфилд, США
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
|Неманя Уверич
|Сдача (гильотина)
|Tesla FC 1
|
|align=center|2
|align=center|-
|Белград, Сербия
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
|Светислав Николаев
|Сдача (рычаг локтя)
|Tesla FC 1
|
|align=center|2
|align=center|-
|Белград, Сербия
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Марко Игнятович
|Сдача (скручивание пятки)
|Ring of Fire Europe 2/3
|
|align=center|1
|align=center|2:57
|Суботица, Сербия
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Владимир Йованович
|Сдача (рычаг локтя)
|Ring of Fire Europe 2/3
|
|align=center|1
|align=center|3:59
|Суботица, Сербия
|

Примечания

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Сербии